

Patronyme 
 Gustave Wappers (1803-1874) est un peintre belge.

Toponyme 
 Place et rue Wappers à Bruxelles.